Marek Raczka (né le  à Nowy Targ en Pologne) est un joueur professionnel polonais de hockey sur glace qui évoluait en position de gardien de but.

Carrière 
Il participe au Championnat du monde de hockey en 2001. À partir de mai 2014, il devient entraîneur adjoint du Podhale Nowy Targ.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || KH Zagłębie Sosnowiec || Ekstraliga 
|| - || || || - || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 1998-1999 || Podhale Nowy Targ || Ekstraliga 
|| 2 || || || 6,67 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 1999-2000 || KS Cracovia || Ekstraliga 
|| 28 || || || 6,37 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2000-2001 || Podhale Nowy Targ || Ekstraliga 
|| 26 || || || 3,91 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2001-2002 || Lions de Lyon || Division 2 
|| - || || || - || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2002-2003 || Lions de Lyon || Division 2 || - || || || - || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2004-2005 || Phénix de Reims || Division 2 
|| - || || || - || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2005-2006 || Phénix de Reims || Division 2 || - || || || - || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2006-2007 || Phénix de Reims || Division 2 || - || || || - || - || || || || - || || || - || - || || ||
|-
| 2007-2008 || Phénix de Reims || Division 1 
|| 21 || || || 4,86 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2008-2009 || KS Cracovia || Ekstraliga  || 18 || || || 2,61 || 90,3 || || || || || || || || || || ||
|-
| 2009-2010 || KS Cracovia || Ekstraliga  
|| 28 || || || 2,27 || 92,0 || || || || || || || || || || ||
|-
| 2010-2011 || KH Sanok || Ekstraliga  || 12 || || || 3,27 || 92,0 || || || || 10 || || || 2,56 || 91,4 || || ||
|-
| 2011-2012 || GKS Tychy || Ekstraliga  || 5 || || || 2,40 || 89,2 || || || || 0 || || || - || || || ||

Références 

Naissance en octobre 1979
Naissance dans la voïvodie de Petite-Pologne
Joueur international polonais de hockey sur glace
Joueur des Podhale Nowy Targ
Joueur du Comarch Cracovia
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Reims Champagne hockey
Gardien de but de hockey sur glace
Entraîneur polonais de hockey sur glace